Elissa Sursara, född 14 februari 1988, är en australisk skådespelare, med brasilianskt ursprung. Hon är främst känd för sina roller i Marion Bridge, Pain Within, Equal Opportunity and The Screening.

Filmografi, i urval

Källor

Födda 1988
Australiska skådespelare under 2000-talet
Kvinnor
Levande personer
Skådespelare från New South Wales
Alumner från Australian National University